Unter Mittelohrerguss versteht man Flüssigkeit im Mittelohr hinter dem Trommelfell.

blutiger Erguss: Hämatotympanon
wässriger (seröser) Erguss: Serotympanon
wässrig-schleimiger Erguss: Seromukotympanon